Boissier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706–1767), fransk botaniker
 Gaston Boissier (1823–1908), fransk historiker och filolog
 Pierre Edmond Boissier (1810–1885), schweizisk botaniker

Franska efternamn